South Bank (engl. für ‚Südufer‘) oder Southbank ist der Name folgender geographischen Objekte:

in Großbritannien:
 South Bank (London), Stadtteil von London
 South Bank (Middlesbrough), Stadtteil von Middlesbrough
 South Bank (York), Gebiet in York

in Australien:
 South Bank (Queensland), Gebiet in Brisbane, Queensland
 South Bank Parklands in Brisbane, Queensland
 Southbank (Victoria), Stadtteil von Melbourne, Victoria

in Kanada:
 Southbank (British Columbia), Ort am François Lakes

im Indischen Ozean:
 South Bank, südlicher Teil der Saya de Malha

Siehe auch:
 London South Bank University, Hochschule in London
 Bank des Südens, südamerikanische Entwicklungsbank